

Ім'я Хуліан 
Хуліа́н (, /xul'jaŋ/) — іспанське чоловіче ім'я латинського походження, присвійний прикметник  — юліанський до   — Юлій. Аналогічне до українського імені — Юліан.

Відомі особи з ім'ям Хуліан 
  (1863—1893) — кубинський поет, найбільший представник іспаноамериканського модернізму.
  (1957—2000) — іспанський гітарист рок-музики.
 Хуліан Кастро (1974) — американський юрист і політик-демократ, мер Сан-Антоніо з 2009 по 2014 рік і міністр житлового будівництва і міського розвитку США в адміністрації Обами з 2014 року.
  (1986) — аргентинський футболіст з італійським паспортом, півзахисник.
  — (1914—2005) — іспанський філософ та есеїст, доктор філософії Мадридського університету.
 Хуліан Сімон (1987) — іспанський мотогонщик, учасник чемпіонату світу шосейно-кільцевих мотогонок серії MotoGP.
 Едельміро Хуліан Фаррелл — (1887—1980) — аргентинський військовик, який фактично займав посаду президента Аргентини у 1944—1946 роках.
  (1970) — аргентинський актор, модель і телеведучий.

Відомі особи з прізвищем Хуліан 
 Антоніо Хуліан (1722—1790) — священник, красномовець, чернець, єзуїт, іспанський хроніст віце-королівства Нова Гранада.

Топоніми Хуліан

Лас-Вентас-де-Сан-Хуліан — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо.
  — розміщена в провінції Санта-Крус, Аргентина.

— розміщена в провінції Санта-Крус, Аргентина.
  — аргентинське місто, в провінції Санта-Крус, у департаменті Магальянес, розміщене в затоці .

Особові імена
Чоловічі імена грецького походження